Le Voleur qui rit est le cinquième album de la série de bande dessinée Clifton scénarisé par Greg et dessiné par Turk.

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Album de bande dessinée sorti en 1973
Album de Clifton